Білобрам — українське прізвище.
 Білобрам Надія — діячка ОУН
 Білобрам Осип (1856-1933) — один із засновників «Просвіти» у Старому Самборі, спортивного товариства «Сокіл», організатор хору «Боян».
 Білобрам Осип Корнилович (1923-1943) — член крайового проводу Юнацтва Західних Українських Земель.
Українські прізвища